Coulanges kan syfta på:
 Coulanges, Allier
 Coulanges, Loir-et-Cher